Будённовская — станица в Пролетарском районе Ростовской области. Административный центр Будённовского сельского поселения.

Основана как станица Платовская в 1877 году

Население —

История 

Станица основана в 1877 году из Ики-Бурульской (Намровской) и Багутовской (Батлаевской) сотен Нижнего улуса Калмыцкого округа Области войска Донского. Станица получила имя войскового атамана Матвея Платова (1753—1818). Станичное правление расположилось в урочище Гремучий колодезь. Вошедшая в состав станичного юрта Багутовская сотня оказалась на значительном удалении от центра станицы Платовской, это вызвало недовольство калмыков бывшей Багутовской (Батлаевской) и в 1880 году третья сотня Нижнего улуса (Батлаевская) была причислена к юрту станицы Денисовской.
С 1884 года станица Платовская в составе Сальского округа Области войска Донского.

Однако фактически переход калмыков Намровской сотни к оседлости начался ещё до перехода к станичному делению. Начало оседлости можно установить в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года». Там впервые упоминается хурульский молитвенный дом и пять обывательских домов в Намровской калмыцкой сотне (четвёртая сотня Нижнего улуса). Всего в сотне кочевало 565 кибиток, проживало 2471 человек. Согласно сведениям размещённым на официальном портал администрации Пролетарского района Ростовской области оседлое поселение в урочище Гремучий колодезь возникло в 1803 году.

Ики-Бурульская (Намровская) сотня выделилась в начале XIX века в результате разделения бурульского аймака донских калмыков. Впоследствии в станице Платовской действовал свой родовой ики-бурульский хурул (буддийский храм).

Согласно данным первой Всероссийской переписи населения 1897 года в станице Платовской проживало всего 1380 человек, в том числе 30 при хуруле. В станичный юрт также входило 2 хутора (Шарабулукский, Эльмотянский) и 5 временных поселений. Всего в юрте станицы проживало около 4000 человек

К 1915 году в станице насчитывалось уже 386 дворов, проживало 1444 души мужского и 1372 женского пола, имелись мужское и женское училища, 2 мукомольные мельницы, церковно-приходская школа

После революции станица Платовская была переименована в честь героя гражданской войны, впоследствии известного советского полководца С. М. Будённого, который жил в этой станице некоторое время.

В результате Гражданской войны калмыцкое население станицы резко сократилось, оставшееся население переселилось на территорию образованной в 1920 году Калмыцкой АО. Согласно первой Всесоюзной переписи населения 1926 года население станицы составило 2625 человек, калмыки в станице не проживали.

В станице Будённовской расположен дом-музей С. М. Будённого, образованный в 1939 году. Это маленький домик (С. М. Будённый родился в бедной семье), покрытый стеклянным павильоном. В домике находятся все предметы домашнего обихода, принадлежащие семье Будённых, сделанные его отцом. В стеклянном павильоне находятся экспозиции по истории образования 1-й Конной армии, одним из создателей и руководителей которой был Будённый.

Физико-географическая характеристика 
Станица расположена на западе Пролетарского района в пределах Сальско-Манычской гряды, являющейся широтным продолжением Ергенинской возвышенности, в 6 км от Веселовского водохранилища, на северном берегу реки Пролетарская ветвь, при балке Усть-Гремучая. Рельеф местности — холмисто-равнинный. Высота центра станицы — 26 метров над уровнем моря. Распространены чернозёмы южные и тёмно-каштановые почвы.

По автомобильной дороге расстояние до Ростова-на-Дону составляет 220 км, до районного центра города Пролетарск — 33 км. Через станицу проходит автодорога Пролетарск — Большая Орловка
Климат
Климат умеренный континентальный (согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера — Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и  средняя температура самого холодного месяца  самого жаркого месяца  Расчётная многолетняя норма  Наименьшее количество осадков выпадает в марте  наибольшее в июне (48 мм) и декабре 
Часовой пояс

Список улиц

Население 
Динамика численности населения

Экономика 
 ТОО Будённовское (Молочная продукция — производство и продажа).

Культура 
 Дом культуры
 Дом-музей С. М. Будённого
 Библиотека

Известные уроженцы 
 Будённый, Семён Михайлович
 Ковалёв, Григорий Андреевич (1899 — пропал без вести 1942) — советский кавалерийский военачальник
 Безуглов, Анатолий Алексеевич (1928) — российский и советский юрист, педагог, писатель, драматург, сценарист и телеведущий.

Примечания

Литература 
 Нагорный Б. А. География Ростовской области: Учебное пособие для учащихся 7-8 классов восьмилетней и средней школы. — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1985.

Ссылки 
 [www.geocaching.su/?pn=101&cid=3185 Будённовская].
 RussiaOutdoors — Будённовская.
 .

Населённые пункты Пролетарского района (Ростовская область)
Объекты, названные в честь людей прижизненно
Места поселения донских калмыков
Станицы области Войска Донского
Объекты, названные в честь Семёна Будённого
Переименованные населённые пункты Ростовской области